Музей Альфонса Мухи в Праге (чеш.Muchovo muzeum) — единственный официальный музей Альфонса Мухи.

Цели создания 
Музей открыт потомками Альфонса Мухи в 1998 году в Праге при содействии «Фонда им. Альфонса Мухи» в сотрудничестве с компанией «COPA s.r.o.» для заботы о наследии художника, популяризации его творчества и пополнения коллекции. Все экспонаты предоставлены семьёй Мухи. Наряду с экспозицией пражского музея рассказывающей о жизни и творчестве художника, Фонд организует по всему миру целый ряд выставок произведений Альфонса Мухи.

Разделы экспозиции 
Экспозиция располагается на улице Panska 7, в южном крыле Кауницкого дворца, созданного архитектором Джиованни Баттиста Аллипранди в 1720 году. Дворец несколько раз менял хозяев и перестраивался. В связи с исторической уникальностью здания муниципалитетом Праги в 1996 году был объявлен конкурс на реставрацию, который выиграла компания «COPA s.r.o.».
Экскурсии в музее проводятся на чешском, английском, немецком, французском и русском языках. Все залы экспозиции полностью оборудованы для посещений на инвалидных креслах.

Мастер арт-постеров 
Экспозиция начинается подборкой произведений декоративной живописи, созданных Альфонсом Мухой на рубеже XIX—XX столетий. Настенные панно носят все элементы типичные для арт-постеров, сочетают в себе элегантность, декоративное богатство и красоту женских образов.

Парижский прорыв 
В этой части экспозиции можно увидеть два типографских оттиска афиши театральной постановки «Жисмонда».
Созданная Мухой по заказу Сары Бернар афиша произвела подлинную революцию в области плакатного дизайна. Удлинённая, узкая форма, пригашенные пастельные тона и «эффект нимба» вокруг головы изображённой персоны остались на всю жизнь непременными элементами арт-постеров художника.
С Жисмонды берёт начало особый стиль Мухи «Le Style Mucha», и Муха квалифицируется с этих пор как выдающийся представитель стиля Парижского модерна.

Дизайны прекрасной эпохи 
Наступивший новый XX век принёс с собой технический прогресс и массовое производство. Всё больше возрастал спрос на дизайн ювелирных украшений, столовых приборов, посуды, тканей и т. д. Это подтолкнуло Муху к идее создания «Справочника для художественных ремёсел», который содержал бы все необходимые образцы и инструкции для реализации стиля Модерн. В экспозиции музея представлены страницы из издания «Documents decoratifs» выпущенного в 1902 году и «Figures decoratives» вышедшего в 1905 году.

Возвращение в Чехию 
Муха вернулся в Богемию (Чехию) в 1910 году и оставшиеся годы жизни посвятил созданию 20 живописных произведений, составляющих его «Славянский эпос». Однако, он всегда находил время для проектов близких его сердцу — декоративные росписи и фрески Салона мэра в «Общественном доме» Праги, афиши чешских театральных постановок, марки, денежные купюры.

Картины и художественная мастерская 
За исключением монументальных полотен цикла «Славянская эпопея», живопись Мухи сравнительно мало известна. Подбор произведений для музейной экспозиции охватывает большинство личных устремлений автора. Тут и его ранняя работа «Пророчица» и полотно «Женщина в красном» (Red Coat) написанная по заказу театра «German Theatre» в Нью-Йорке, характерная картина «Зимняя ночь».
С помощью подлинных предметов, делается попытка воссоздания атмосферы Парижа того времени и мастерской Мухи на улице Валь-де-Грас. Многие из этих предметов можно увидеть на фотографиях моделей и его друзей сделанных Мухой в студии.

Рисунки и пастели 
В экспозиции представлены также наброски и эскизы ставшие далее основой для будущих произведений. Муха тщательно готовился к новым работам. Он делал наброски везде — на тыльной стороне меню, на конвертах и пр. Сборники его эскизов полны реалистических сюжетов, набросков, комментариев. Муха владел различными техниками живописи, но пастельные краски предпочитал особо для создания первоначальных эскизов.

Из экспозиции музея

Ссылки 
 Официальный сайт музея А. Мухи в Праге
 Официальный сайт фонда А. Мухи

Примечания

Литература 
 При написании статьи использовались материалы краткого каталога Музея Альфонса Мухи в Праге.

Появились в 1997 году в Чехии
Муха
Художественные музеи Чехии
Персональные музеи Чехии
Музеи Праги
Альфонс Муха